Nastanthus är ett släkte av calyceraväxter. Nastanthus ingår i familjen calyceraväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Calyceraväxter
Nastanthus